

Agriculture 
 la fauchée représente la largeur d'un coup de faux, et par extension, la largeur du chemin créé par un paysan ou une faucheuse. Par analogie il s'agit aussi de la largeur de prises de vue d'un satellite de télédétection.
 la fauchée représente la surface d'un pré pouvant être fauchée par un paysan du nord-est de la France en une matinée.